Boener (magistratengeslacht), uit de Nederlandse stad Venlo
John Boehner, Amerikaans politicus
Philotheus Boehner, Middeleeuws geleerde